Berglöf är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Anshelm Berglöf, jurist och justitieråd
 Elof Berglöf, häradsskrivare och politiker
 Erland Berglöf, bankdirektör
 Frans Berglöf, häradshövding och politiker
 Fredrik Berglöf (1889–1974), fysiker, läroverkslektor
 Karin Berglöf (1903–1975), lärare, rektor
 Lennart Berglöf, ämbetsman
 Magnus Berglöf (född 1987), fotbollsmålvakt
 Roy Berglöf (1926–2017), curling- och bandyspelare
 Sigvard Berglöf (1929–2014), jurist, regeringsråd

Svenska efternamn